Raud ist der Familienname von

 Anu Raud (1943), estnische Textilkünstlerin
 Eno Raud (1928–1996), estnischer Schriftsteller und Kinderbuchautor
 Irina Raud (* 1945), estnische Architektin
 Kristjan Raud (1865–1943), estnischer Maler
 Mart Raud (1903–1980), estnischer Schriftsteller
 Mihkel Raud (* 1969), estnischer Schriftsteller, Journalist, Musiker und ehemaliger Politiker
 Paul Raud (1865–1930), estnischer Maler
 Piret Raud (* 1971), estnische Künstlerin und Kinderbuchautorin
 Rein Raud (* 1961), estnischer Schriftsteller und Japanologe

Siehe auch:
 Raut
 Rauth